William Smith (1769–1839) – geolog
 William Smith (1728–1814) – poseł z Maryland (1789–1791)
 William Smith (1751–1837) – poseł z Karoliny Południowej (1797–1798)
 William Smith (1762–1840) – senator z Karoliny Południowej (1815–1830)
 William Smith (ur. ok. 1775, zm. 1847) – brytyjski żeglarz
 William Smith – poseł z Wirginii (1821–1824)
 William Smith (1797–1887) – poseł z Wirginii (1841–1860), generał wojsk Konfederacji
 William Smith (1933–2021) – aktor
 William Smith (1813–1893) – leksykograf
 William Smith (1924–2013) – pływak
 William Smith (1893–1958) – kolarz
 William Smith – kapitan S/S „Sauternes”
 William Frederick Haynes Smith (1839–1928) – brytyjski urzędnik kolonialny
 William Henry Smith (1825–1891) – brytyjski polityk i przedsiębiorca,
 William Alden Smith (1859–1932) – poseł z Michigan (1895–1906) oraz senator (1905–1918)
 William Alexander Smith (1825–1897) – premier Kolumbii Brytyjskiej znany jako Amor De Cosmos
 William Alexander Smith (1828–1888) –poseł z Karoliny Północnej (1873–1874)
 William E. Smith – gubernator Wisconsin (1878–1882)
 William Ephraim Smith (1829–1890) – poseł z Georgii (1875–1880)
 William Farrar Smith – generał armii Unii
 William French Smith – prokurator generalny USA (1981–1985)
 William Smith – południowoafrykański bokser (1904–1955)
 William Jay Smith (1823–1913) – poseł z Tennessee (1869–1870)
 William Laird Smith – poseł australijski (1910–1922)
 William Loughton Smith (1758–1812) – poseł z Karoliny Południowej (1789–1798)
 William Nathan Harrell Smith (1812–1889) – poseł z Karoliny Północnej (1859–1860)
 William Orlando Smith (1859–1932) – poseł z Pensylwanii (1903–1906)
 William Robert Smith (1863–1924) – poseł z Teksasu (1903–1916)
 William Robertson Smith (1846–1894) – Filolog i archeolog
 William Russel Smith (1815–1896) – poseł z Alabamy (1851–1856)
 William Stephens Smith (1755–1816) – poseł z Nowego Jorku (1813–1816)
 William F. Smith (1824–1903) − amerykański oficer, kartograf, inżynier, generał-major

Zobacz też 
Will Smith – amerykański aktor (w tym przypadku Will to skrót od Willard)